Jaboatão kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Jaboatão (samhälle i Brasilien), Pernambuco, Jaboatão dos Guararapes, 
 Japoatã (ort), Sergipe, 

Robotskapade Brasilienförgreningar